OAS je kratica, ki lahko označuje:
 Organizacija ameriških držav (angleško Organization of American States)
 Organisation de l'armée secrete